Bighorn – rzeka w Stanach Zjednoczonych
 Bighorn – rzeka w Kanadzie
 Bighorn – jezioro w Stanach Zjednoczonych
 Bighorn – pasmo górskie w Stanach Zjednoczonych

Zobacz też 
 Big Horn